Hydrocotyle ranunculoides är en flockblommig växtart som beskrevs av Carl von Linné d.y.. Hydrocotyle ranunculoides ingår i släktet spikbladsläktet, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Spikbladsläktet
ranunculoides